Santa Cruz das Palmeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz das Palmeiras (ort), São Paulo, 
 Santa Cruz das Palmeiras (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar